Joseph Jourdan désigne trois hommes politiques du Midi de la France actifs entre la fin du  et le début du  :
 Joseph Jourdan (1846-1910), magistrat à Toulon, maire de Mons (Var) entre 1872 et 1878, conseiller général du Var.
 Joseph Jourdan (1846-1934), avocat et homme politique marseillais, député du Var entre 1893 et 1898.
 Joseph Jourdan (1857-1934), négociant en bois à Aix-en-Provence, maire de cette ville de 1919 à 1925 puis de 1929 à 1934, conseiller général des Bouches-du-Rhône. Une rue et un parc public de cette ville portent son nom.

Voir aussi